Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Novak Đoković che ha battuto in finale Nicolás Massú 7–65, 6–4.

Teste di serie

  Guillermo Coria (semifinali)
  Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
  Novak Đoković (campione)
  Nicolás Massú (finale)

 Carlos Moyá (quarti di finale)
 Alberto Martín (quarti di finale)
 Daniele Bracciali (secondo turno)
 Julien Benneteau (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 2006
ATP Tour 2006